Escondido ist der Name folgender geographischer Objekte
 Escondido (Kalifornien), US-amerikanische Stadt
 Escondido Valley AVA, US-amerikanisches Weinbaugebiet

Escondido ist der Name folgender Filme:
 Escondido (Film), Italowestern von Franco Rossetti aus dem Jahr 1967

Siehe auch:
 Puerto Escondido, Stadt in Mexiko
 Bistum Puerto Escondido, mexikanische römisch-katholische Diözese
 The Road to Escondido, gemeinsames Album von J. J. Cale und Eric Clapton